Cet article est relié à l'univers de JoJo's Bizarre Adventure.

Ce sont les premiers Stands de la série, Araki a donc créé une série de règles les régissant (voir dans la fiche générale). Les noms de ces Stands sont au début reliés aux cartes du Tarot de Marseille, puis à des noms de divinités antiques égyptiennes et pour les quelques derniers à des groupes de musique. Par ailleurs, Araki gardera cette idée d'appeler les Stands à partir de groupes occidentaux. Ainsi, la huitième et dernière partie en cours suit toujours cette règle.

(Pour voir d'où est tiré le nom de chaque Stand, cliquez sur le nom dudit Stand. Pour voir d'où est tiré le nom des manieurs de même)

Les six informations, avant la description d'un Stand, correspondent aux capacités du Stand (qualifiées avec les niveaux : A, B, C, D et E, allant du plus fort au plus faible), telles qu'elles sont indiquées dans les fiches, parues dans l'œuvre originale, à savoir :

Puissance / Vitesse / Portée / Endurance / Précision / Potentiel

La Puissance, la Vitesse, l'Endurance et la Précision sont tablées sur une base humaine, un niveau C est donc un niveau humain basique. Les Rayons d'Actions normaux sont situés pour , sont limités à  (très bas) et peuvent aller jusqu'à  (très haut). Quant au potentiel, c'est le potentiel dans le développement du stand. Plus un stand a un potentiel élevé plus il pourra s'améliorer avec le temps.

Star Platinum 

Manieur : Jotaro Kujo

A / A / C / A / A / A

Probablement un des Stand les plus puissants du monde : rapide (quasiment autant que la vitesse de la lumière), doté de réflexes phénoménaux et d'une force surhumaine, il est en mesure d'attraper des balles au vol ou de pulvériser une voiture d'un seul coup de poing. Star Platinum est également capable d'allonger ses doigts et sa précision est digne du meilleurs des chirurgiens. Toutefois, comme tout bon Stand de combat rapproché, il ne peut agir à plus de 2 mètres de Jotaro.

L'ultime pouvoir de Star Platinum est qu'il est capable d'arrêter le temps pendant quelques secondes. Durant cet intervalle de temps, seul lui et Jotaro ont conscience de ce qui se passe ou sont capables de bouger. Néanmoins, cette aptitude n’apparaît qu'à la fin de Stardust Crusaders, Jotaro n'en ayant pas conscience avant.

À la fin de la sixième partie, Star Platinum est dans sa forme finale (Star Platinum - The World). Jotaro maîtrise son Stand de façon parfaite. Star Platinum - The World est toujours aussi fort et rapide, son rayon d'action est toutefois beaucoup plus grand (10m) et il peut instinctivement arrêter le temps durant 5 secondes, alors que cela lui demandait de grands efforts auparavant pour l'arrêter que 2 secondes.

Magician's Red 

Manieur : Mohammed Avdol

B / B / C / B / C / D

Ce Stand à tête de faucon a le pouvoir de pyrokinésie. Abdul peut complètement contrôler le feu de son Stand, le faisant grandir, l'orientant dans toutes les directions, lui donnant n'importe quelle forme, etc. Contrairement au feu normal, qu'il dirige aussi, celui créé par Magician's Red ne subit aucune contrainte. Une autre particularité de ce Stand est qu'Abdul peut l'utiliser comme un radar, qui va alors détecter les sources de chaleur. Magician's Red est destiné au combat rapproché, son rayon d'action n'est donc pas très grand, mais sa force et sa vitesse sont en retour élevées.

Hermit Purple 

Manieur : Joseph Joestar

D / C / D / A / D / E

Il a l'apparence de ronces violettes. Hermit Purple n'est pas très puissant mais il est capable de s'allonger indéfiniment, ou de ligoter un ennemi. De plus, ce Stand est capable de lire les pensées des personnes qu'il touche et confère à Joseph la capacité d'idéographie, qui permet d'espionner quelqu'un à distance ou de déterminer l'emplacement d'un objet (qu'il retransmet avec un polaroid ou une télé traditionnellement, mais peut aussi le faire à travers la poussière...). Au combat, Joseph pallie l'apparente vulnérabilité de son Stand en utilisant l'onde à travers son Stand, comme une extension de son corps. Hermit Purple est bien sûr capable d'étrangler un ennemi et sait passer inaperçu aux yeux de l'ennemi en raison de sa petite taille.

Hierophant Green 

Manieur : Noriaki Kakyoin

C / B / A / B/ C / D

Stand à long rayon d'action, surtout efficace pour l'espionnage, où sa capacité à dilater son corps se révèle très utile, il peut même se transformer en un genre de ruban, qui peut prendre contrôle des gens en rentrant par leurs orifices. Pour contrebalancer sa faiblesse physique, Hierophant Green peut compresser la matière molle le composant sous forme d'émeraudes tranchantes, les propulsant avec l'Emerald Splash. Hierophant Green est capable de rapetisser si nécessaire.

Tower of Gray 

Manieur : Gray Fly

E / A / A / C / E / E

Un petit Stand a l'apparence d'un gros scarabée. Tower of Gray est capable de se mouvoir à une vitesse phénoménale, surpassant même Star Platinum ! Pour se battre, il utilise une sorte de langue pointue. Il utilise sa langue pour arracher celle de ses opposants, leur infligeant une blessure mortelle.

Silver Chariot 

Manieur : Jean Pierre Polnareff

C / A / C / B / B / C

Ce Stand est un chevalier en armure portant une rapière. Silver Chariot est aussi rapide que Star Platinum, ce qui, combiné avec sa rapière le rend très puissant au corps à corps. Rien ne résiste à ses coups d'épées, pas même les flammes, qui sont dispersées aux quatre vents. Il est également aussi précis que le Stand de Jotaro.

Si besoin, Silver Chariot peut retirer son armure. À ce moment, sa défense est nulle mais sa vitesse approche celle de la lumière. Sa rapidité est telle qu'elle trompe l'œil et donne l'illusion à ses ennemis qu'il y a plusieurs Silver Chariot. En réalité, il n'y en a toujours qu'un seul passant et repassant par plusieurs endroits en peu de temps

Silver Chariot dispose en cas d'urgence d'une attaque spéciale qui consiste tout simplement à projeter la lame de sa rapière sur l'adversaire. Le mouvement est si rapide que l'ennemi n'a généralement même pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Néanmoins, si Polnareff manque son ennemi, il se retrouve sans défense.

Dark Blue Moon 

Manieur : Capitaine Ténille (imposteur)

C / C / C / B / C / D

Dark Blue Moon est un Stand essentiellement marin. En effet, il peut nager à une vitesse inégalée, créer des petites trombes, etc. Ses mains palmées et griffues sont des armes puissantes, capables de déchirer les hélices en mouvement d'un bateau ou de créer des tourbillons, et il est également capable de ralentir son adversaire en l'alourdissant avec des balanes. Ces dernières peuvent se coller sur les Stands et aspirer leur énergie pour croître et se multiplier, recouvrant et immobilisant les victimes.

Si Dark Blue Moon est redoutable en mer, il est en revanche bien moins puissant sur la terre ferme ou s'il n'y a pas d'eau à proximité.

Le design de Dark Blue moon se rapproche assez de celui de L'Étrange Créature du lac noir.

Strength 

Manieur : Forever

B / D / D / A / E / E

Strength n'a pas d'apparence propre, et se lie à un objet pour le transformer, comme par exemple une barque qu'il transforme en bateau de commerce massif dans le manga. Dans ce bateau-Stand, Forever contrôle tout et peut donc le faire se mouvoir à lui tout seul. Comme il peut diriger son Stand comme il le souhaite, il peut attaquer l'adversaire avec des objets qui se trouvent sur le bateau (et qui donneront l'impression qu'ils bougent d'eux-mêmes), à savoir poulies, cordes, verres des vitres, etc. Forever peut de plus bloquer ses adversaires dans une partie du navire en laissant s'écarter le sol puis en le reformant, ou passer à travers les parois à volonté.

Ebony Devil 

Manieur : Devo le maléfique

D / D / A / D / D / B

Ebony Devil peut posséder et animer une sorte de poupée dont la puissance est proportionnelle à la haine que Devo nourrit envers son ennemi. Généralement, Devo laisse son adversaire le frapper une première fois, puis dirige, après s'être enfui, la poupée à distance pour neutraliser son opposant. C'est pour cette raison que le visage de Devo est couvert de cicatrices.

Yellow Temperance 

Manieur : Rubber Soul

D / C / E / A / E / D

Ce Stand ressemble à une sorte de matière élastique, qui suinte du corps de son utilisateur. Yellow Temperance est capable d'envelopper son porteur, ce qui lui permet de se déguiser en d'autres personnes (le camouflage est visible par tous, les non-manieurs de Stand ne verront pas sa vraie apparence) ou d'absorber des attaques physiques. De plus, ce Stand est capable de brûler et consommer toute matière organique qu'il touche, comme un acide gastrique. Yellow Temperance agit comme une armure pour Rubber Soul, à la fois redoutable en attaque et en défense.

The Hanged Man 

Manieur : J. Geil

C / A / A / B / D / D

Ce Stand possède, tout comme son utilisateur, deux mains droites. Hanged Man à le pouvoir d'attaquer à partir de n'importe quelle surface potentiellement réfléchissante. Ainsi il peut attaquer le reflet d'une personne, ce qui se répercutera sur ladite personne. Le point fort de ce Stand est qu'il est impossible de le distinguer ailleurs que dans un reflet, n'existant que dans des reflets.

Le point faible de Hanged Man en revanche est que si toutes les surfaces réfléchissantes avoisinantes sont bloquées et ne peuvent renvoyer la lumière, il est obligé de traverser le monde réel afin d'aller dans une autre surface et, à ce moment, il est vulnérable.

Pour attaquer, Hanged Man dispose d'une lame accrochée à sa main droite (la vraie, pas la main gauche en forme de main droite).

Emperor 

Manieur : Hol Horse

B / B / B / C / E / E

Emperor a la forme d'un pistolet, et agit comme un pistolet normal, à cela près qu'étant un Stand, certaines caractéristiques diffèrent. Tout d'abord, à part les manieurs de Stand, personne ne peut voir le pistolet ou les balles. De plus, étant donné que les balles font partie du Stand et qu'un manieur de Stand le contrôle à volonté, les balles d'Emperor sont de mêmes dirigeables à volonté. Enfin, Emperor n'est jamais à court de munitions.

Il est à noter qu'Emperor ressemble à s'y méprendre au pistolet de Deckard (Harrison Ford) dans le film Blade Runner.

Empress 

Manieuse : Nena

C / E / A / A / D / D

Ce Stand est lié au sang de Nena. Quand une goutte de celui-ci tombe sur une victime, il s'installe comme verrue au visage humain, puis grossit progressivement pour prendre une apparence humanoïde en absorbant sa victime. Il est capable de parler, y compris aux personnes incapables de le voir, et de se battre, étant relativement fort (il peut briser une prothèse de métal sans grand effort). C'est un Stand dit automatique avec une personnalité propre; il est capable de se nourrir avec des éléments extérieurs pour grandir plus vite, et de se battre indépendamment. Enfin, lorsqu'une personne est totalement absorbée, Empress peut produire une réplique de leur peau que Nena peut porter comme déguisement.

Wheel of Fortune 

Manieur : ZZ

B / D / D / A / E / D

Wheel of Fortune est du même type que Strength, il est tangible et se lie à un véhicule, ici une voiture. Wheel of Fortune est incroyablement rapide et est capable de prodiges impressionnants, comme rouler à la verticale sur une montagne, passer sous terre, etc. Il peut également projeter de l'essence à haute pression. Généralement, ZZ tente tout simplement d'écraser son ennemi. À la base, Wheel of Fortune doit trouver une voiture à posséder.

Justice 

Manieuse : Enya Geil

D / E / A / A / E / E

Justice est un Stand de brume indestructible physiquement parlant. Si Enya blesse un de ses opposants, Justice rentrera dans la blessure grâce à sa nature brumeuse, puis manipulera la victime comme un pantin. La faiblesse de ce Stand est que si Enya ne blesse pas au préalable l'opposant, Justice est impuissant. Il n'est limité que par sa portée et peut manipuler une ville entière, quoique grossièrement. Il peut également former des illusions dans la brume, comme celle d'une ville. A noter que dans l'anime, Justice a deux mains droites, comme sa manieuse.

Lovers 

Manieur : Steely Dan

E / D / A / A / D / E

Lovers est proclamé par son porteur comme étant le plus faible qui soit. En fait, Lovers est si petit qu'il ne possède pas la moindre puissance ou vitesse, néanmoins, il a une portée effective de plusieurs centaines de kilomètres. Steely Dan a su utiliser la petitesse de son Stand à son avantage : Lovers s'introduit directement dans le cerveau d'un ennemi et reproduit, de façon décuplée, toute blessure subie par son manieur sur la personne prise en otage. Il peut également façonner la matière cérébrales de son hôte en clones qu'il contrôle.

Sun 

Manieur : Arabia Fats

B / E / A / A / E / E

The Sun se manifeste, comme son nom l'indique, en un petit soleil. Il peut augmenter la température ambiante drastiquement et peut également projeter des lasers de chaleur sur l'ennemi, qui finit donc carbonisé.

Pour se protéger de son propre Stand, Arabia Fats attaque l'ennemi caché dans une jeep camouflée à l'aide de miroirs et dotée d'un très puissant système de ventilation.

Death Thirteen 

Manieur : Mannish Boy

C / C / E / B / D / B

Death Thirteen ressemble à un clown muni d'une cape et d'une faux; il est composé uniquement d'un torse flottant, de bras et d'une tête. Il n'existe que dans les rêves où les Stands ne vont généralement jamais. Après avoir piégé sa victime dans un rêve, Mannish Boy peut sans problème se battre contre eux, puisque ceux-ci n'ont pas de Stand. De plus, si une personne est réveillée durant l'attaque de Death Thirteen, il oubliera tout ce qui s'est passé durant le rêve, mais cela lui reviendra s'il est de nouveau attiré dans le monde de Death Thirteen. Death Thirteen peut manipuler son monde à loisir. Une blessure infligée dans le monde des rêves sera conservée au réveil. Si l'on sort son Stand avant de s'endormir, il sera possible de le manifester lors de l'attaque.

Judgement 

Manieur : Cameo

B / B / C / B / D / D

Judgement a l'apparence d'un génie mécanique capable d'accomplir trois vœux. En fait, Judgement réalise les vœux sous forme de masses de terre, qui se retournent contre la victime et dévorent cette dernière. Judgement lui-même peut voler et est relativement fort et résistant au corps à corps.

High Priestess 

Manieuse : Midler

C / B / A / A / D / D

High Priestess peut se transformer à volonté en n'importe quel objet métallique, en plastique ou en verre. High Priestess est parfait pour l'assassinat puisqu'il peut se transformer en un objet anodin (verre, vitre, gobelet), pour ensuite se transformer en un objet meurtrier (couteau, n'importe quel genre d'arme blanche et même une terrifiante bouche). Il peut avoir la taille d'une caverne sous-marine une fois transformé, et a une grande portée effective. Ses dents sont aussi dures que le diamant.

The Fool 

Manieur : Iggy

B / C / D / C / D / C

The Fool est constitué de sable; il est donc invulnérable aux attaques physiques, pouvant se disperser pour les esquiver. The Fool peut également manipuler son apparence, il peut tromper une personne en prenant une apparence humaine; il peut aussi utiliser cette aptitude pour voler, en se faisant pousser des ailes. Ce Stand permet de manipuler le sable et peut donc lancer de petites tempêtes sur l'ennemi, l'ensevelir, etc. Iggy estime sa puissance égale à Star Platinum.

Geb 

Manieur : N'Doul

C / B / A / B / D / D

Il est représenté par une masse aqueuse que N'Doul manipule à distance. Geb peut se déplacer rapidement, fusionner avec d'autres liquides et peut partiellement drainer l'eau d'une personne. Geb peut changer de forme à volonté et se transformer en lames d'eau, pointes, etc. Comme N'Doul est aveugle, Geb détecte ses adversaires au son. Étant petit, Geb a un grand rayon d'action.

Khnum 

Manieur : Oingo

E / E / E / A / E / E

Un Stand qui n'a pas d'apparence physique. Khnum possède la capacité de changer l'apparence de Oingo, à condition qu'il ait déjà aperçu auparavant le visage qu'il veut copier.

Thoth 

Manieur : Boingo

E / E / E / A / E / E

Ce Stand est un comic-book. La BD est capable de prédire l'avenir proche (à quelques minutes d'avance). Les prédictions de Thoth sont sûres à 100 %, mais souvent, les gens ne l'interprètent pas correctement. Ce Stand peut être vu par des personnes n'étant pas des manieurs de Stand.

Anubis 

Manieurs : Caravanserai, Chaka, Khan, Jean-Pierre Polnareff, enfant

B / B / E / A / E / C

Ce Stand est sans porteur, ou plutôt, son ancien porteur est mort. Anubis à l'apparence d'une épée, qui possédera quiconque la prendra en main. Après l'avoir saisie, la personne est sous le contrôle total d'Anubis. Anubis est bien sûr très dangereux en tant qu'épée, mais sa capacité la plus redoutable est qu'il est capable de se souvenir de tous les coups qui lui sont portés et ainsi ne se fait jamais surprendre deux fois par la même attaque, car au moment où il l'a vue, il invente une parade. De plus, ses ennemis l'endurcissent, si Anubis est confronté à quelqu'un de rapide, l'épée deviendra plus rapide pour suivre l'adversaire, idem pour la force, etc.

Anubis est aussi capable de se déphaser, ce qui lui donne la faculté de passer à travers toutes matières : si l'ennemi se trouve derrière un pilier par exemple, Anubis peut l'attaquer à travers le pilier sans trancher ce dernier. De par son statut d'épée, Anubis est également très dur à vaincre, il faut en effet complètement détruire l'épée, pour l'empêcher définitivement de nuire. Le principal inconvénient de ce Stand est qu'en soi, il n'est pas vraiment dangereux, il lui faut impérativement un hôte, sans cela, il est impuissant.

Bastet 

Manieuse : Mariah

E / E / B / A / E / E

Bast a l'apparence d'une prise électrique portable. Si quelqu'un la touche, le magnétisme affectant la personne augmentera de façon exponentielle sans que cela puisse s'arrêter (cela ne s'arrête que si Mariah perd connaissance ou la personne visée meurt). Généralement, Mariah pose Bast sur des endroits étranges (rochers, etc.) qui incite les gens à la toucher d'abord. Sans contact avec la prise, Bast n'a aucun effet. Puisque les victimes attirent les métaux (de la même manière qu'un aimant), elles sont généralement assommées par des statues ou percées par des ustensiles de cuisines (fourchettes, couteaux, etc.).

Sethan 

Manieur : Alessi

D / D / E / C / D / D

Si une personne marche sur Sethan, l'ombre de son porteur, il rajeunira de façon proportionnelle au temps passé sur l'ombre. Généralement, une seconde suffit à supprimer environ 5 ans. Ce Stand peut même tuer une personne en la faisant retourner à un statut fœtal, aux chances de survie réduites en dehors de l'utérus de sa mère.

Osiris 

Manieur : Daniel J. D'Arby

E / D / D / C / D / D

Incroyablement faible mais possédant une capacité redoutable, il peut voler les âmes. Pour ce faire, il faut que sa victime accepte un quelconque jeu avec Daniel, puis qu'elle accepte de mettre son âme en jeu et enfin qu'elle perde le jeu. Si ces trois conditions sont respectées, Osiris transformera la personne en une sorte de jeton de casino où son âme sera enfermée. La seule possibilité pour récupérer une âme est de jouer contre Daniel et de gagner.

Osiris a également confié à Daniel un impressionnant sens du toucher, le prédestinant au jeu de cartes. À noter que perdre, ou mentalement reconnaître sa défaite a le même effet. Ainsi, il arrive que certaines personnes perdent leur âme alors même que le jeu n'est pas terminé.

Horus 

Manieur : Pet Shop

B / B / D / C / E / C

Horus est capable de geler l'eau présente dans l'air ambiant et de le projeter ensuite sous forme de pics de glace. Pet Shop tue généralement ses adversaires en les bombardant depuis le ciel. Il peut aussi emprisonner ses adversaires dans la glace, s'il parvient à se rapprocher suffisamment.

Atum 

Manieur : Terence T. D'Arby

D / C / D / B / D / D

Atum peut, comme Osiris, voler l'âme d'une personne si elle a accepté de la parier et a perdu contre son manieur à un jeu choisi. Toutefois, si Osiris augmente le sens du toucher de son porteur, Atum permet à Terence de poser des questions aux gens (questions dont la réponse doit être oui ou non). Les personnes interrogées ne peuvent pas refuser de répondre car la question est directement posée à leur âme.

Tenore Sax 

Manieur : Kenny G

E / E / D / A / E / E

Tenore Sax est un Stand sans apparence physique capable de créer des illusions, pouvant remplir tout un palais.

Cream 

Manieur : Vanilla Ice

B / B / D / C / C / D

Ce Stand surpuissant possède une caractéristique mortelle : sa bouche renferme un vide absolu, auquel seul Vanilla Ice et lui peuvent résister. Comme ce n'est guère pratique de manger ses adversaires, Cream se mange lui-même après avoir au préalable mangé Vanilla Ice. Ainsi, il se transforme en une boule de vide, capable de pulvériser n'importe quoi. Invisible et intouchable (puisqu'immatériel), Cream renferme une attaque et une défense hors du commun.

Le seul point faible de Cream (que Vanilla Ice doit compenser) est le suivant : comme il est dirigé par ce dernier et qu'il est dans un espace différent, il attaque à l'aveugle. Du coup, périodiquement, Vanilla Ice ressort en partie de la bouche de Cream pour voir ou est l'ennemi et redevenir ainsi touchable.

Le nom de ce Stand et de son porteur, forment un jeu de mots : Vanilla Ice + Cream = Vanilla Ice Cream (glace à la vanille).

 The World Manieur : Dio Brando''

A / A / C / A / B / B

The World pourrait être le Stand dormant de Jonathan Joestar, dont Dio s'est emparé le corps. Il semblerait dès lors que The World est une sorte de synthèse entre Star Platinum et Hermit Purple : rapide, puissant, ayant des réflexes surhumains, The World est également capable de matérialiser les souvenirs de Dio sous forme de photos instantanées. Une autre théorie émerge qui consiste à qualifier The World comme étant le stand suprême, capable psychiquement de constamment évoluer et capable d'assimiler de nouveaux pouvoirs (voir Stone Ocean et le Stand Made in Heaven, ce qui refléterait d'ailleurs bien la quête de perfection et d'invincibilité de son manieur). Le pouvoir ultime de The World, tout comme Star Platinum, est d'arrêter le temps. Toutefois, le Stand de Dio est plus puissant que celui de Jotaro sur ce point du fait des caractéristiques vampiriques de Dio, qui lui permettent d'utiliser moins d'énergie durant l'arrêt du temps. Cependant, au début du combat l'opposant à Jotaro, il ne peut stopper le temps que cinq secondes, néanmoins dès qu'il récupère le sang de Joseph, cette "période" atteindra les 9 secondes.

Des Stands à courte portée, The World semble être le plus grand et surtout le plus puissant physiquement en combat rapproché. Sa force dévastatrice, sa vitesse incroyable, les qualités auto-réparatrices du vampire Dio ainsi que sa faculté extraordinaire à stopper le temps font probablement de The World le stand le plus redoutable dans un rayon de 10 mètres (du moins dans Stardust Crusaders).

JoJo's Bizarre Adventure

en:JoJo's Bizarre Adventure#Stand powers